Grzegorz Przemyk – polski poeta
 Renata Przemyk – polska piosenkarka